IRU je kratica z naslednjimi pomeni:
Mednarodna zveza za cestni prevoz
Mednarodna zveza Romov
Inercijska referenčna enota, eden od senzorjev pri letalih in vesoljskih plovilih